Der Coupe d’Europe 2001/02 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 44. Auflage fand vom 23. bis zum 26. Mai 2002 in Porto statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde erstmals eine Finalrunde mit acht Mannschaften, wobei der ausrichtende Verein und der Titelverteidiger gesetzt sind. Die weiteren Teilnehmer sind die Sieger der sechs Qualifikationsgruppen.

Geschichte 
Erstmals gewann der G. van Wanrooij aus Heeswijk den Coupe d’Europe vor Sporting Lissabon und dem B.C. de Maan.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es sind nicht alle genauen Ergebnisse verfügbar.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Porto

Ausscheidungsgruppe A in Aalborg  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Porto  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Kortrijk  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Oss  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in Wien  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe F in Kopenhagen  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Porto

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 2001/02

Einzelnachweise 

2002
Coupe dEurope 2001/02
Billardturnier in Porto